— город в Японии, расположенный в северной части префектуры Айти. Основан 1 января 1955 года путём слияния посёлка Комаки и сёл Адзиока и Синоока уезда Хигасикасугаи. В южной части города расположена часть Нагойского аэропорта.

Породнённые города 
Список породнённых городов:
 Уайандотт, США.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Айти